Misa peut désigner :
 Misa, une rivière d'Italie
 Misa, une rivière de Lettonie
 Bataille de la rivière Misa, un combat de la Première Guerre mondiale

Noms proches 
 Misano, une cité étrusque
 Myosha, en latin Misä, une rivière du Tatarstan, en Russie, affluent de la Kama.